Каламарія (Calamaria) — рід неотруйних змій родини полозових (Colubridae). Має 67 видів. Інша назва «карликова змія».

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 30 до 55 см. Голова дуже маленька, не відмежована шиєю. Очі маленькі, зіниці круглі. Щелепних зубів є 8—11, вони майже рівні, передні зуби нижньої щелепи трохи довше, ніж задньої. Тулуб стрункий, тонкий. Спинна луска гладенька, без апікальної ями, на ній розташова 13 рядків луски. Хвіст короткий.

Спосіб життя 
Полюбляють лісисту та трав'янисту місцину. Більшу частину життя проводять у шарі ґрунту, де риють численні ходи та нори. Активні вночі. Харчуються безхребетними.

Це яйцекладні змії.

Розповсюдження 
Мешкають у Південній та Південно-Східній Азії.

Види 
Calamaria abramovi 
Calamaria abstrusa 
Calamaria acutirostris 
Calamaria albiventer 
Calamaria alcalai 
Calamaria alidae 
Calamaria andersoni 
Calamaria apraeocularis 
Calamaria arcana 
Calamaria banggaiensis 
Calamaria battersbyi 
Calamaria bicolor 
Calamaria bitorques 
Calamaria boesemani 
Calamaria borneensis 
Calamaria brongersmai 
Calamaria buchi 
Calamaria butonensis 
Calamaria ceramensis 
Calamaria concolor 
Calamaria crassa 
Calamaria curta 
Calamaria doederleini 
Calamaria dominici 
Calamaria eiselti 
Calamaria everetti 
Calamaria forcarti 
Calamaria gervaisii 
Calamaria gialaiensis 
Calamaria grabowskyi 
Calamaria gracillima 
Calamaria griswoldi 
Calamaria hilleniusi 
Calamaria ingeri 
Calamaria javanica 
Calamaria joloensis 
Calamaria lateralis 
Calamaria lautensis 
Calamaria leucogaster 
Calamaria linnaei 
Calamaria longirostris 
Calamaria lovii 
Calamaria lumbricoidea 
Calamaria lumholtzi 
Calamaria margaritophora 
Calamaria mecheli 
Calamaria melanota 
Calamaria modesta 
Calamaria muelleri 
Calamaria nebulosa 
Calamaria nuchalis 
Calamaria palavanensis 
Calamaria pavimentata 
Calamaria pfefferi  
Calamaria prakkei 
Calamaria rebentischi 
Calamaria sangi 
Calamaria schlegeli  
Calamaria schmidti  
Calamaria septentrionalis 
Calamaria strigiventris  
Calamaria suluensis 
Calamaria sumatrana 
Calamaria thanhi 
Calamaria ulmeri 
Calamaria virgulata 
Calamaria yunnanensis

Примітки

Джерела 
 http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?submit=Search&genus=Calamaria 
 Самарський С. Л. Зоологія хребетних. — К.: Вища школа, 1967.

Полозові
Роди плазунів